L'adjectif sino-tibétain (orthographe traditionnelle) ou sinotibétain (orthographe rectifiée de 1990) qualifie ce qui a trait à la Chine et au Tibet. Il est parfois employé comme substantif.

Linguistique 
 Les langues sino-tibétaines sont une famille de langues originaires d'Asie (Asie de l'Est, Asie du Sud-Est, Asie centrale et Asie du Sud). Elle regroupe les langues chinoises et les langues tibéto-birmanes.
 Le sino-tibétain est, soit l'ensemble des langues précédentes, soit leur tronc commun, soit leur putatif ancêtre commun (on parle aussi de proto-sino-tibétain).

Histoire 
 L'accord sino-tibétain de 640 est un accord scellé entre l'empereur de Chine Tang Taizong et le roi du Tibet Songtsen Gampo, vers 640.
 Le traité de paix sino-tibétain de 783 est un traité de paix négocié en 783 entre l'empire chinois de la dynastie Tang, gouverné par Tang Dezong, et l'empire du Tibet gouverné par Trisong Detsen, donnant à ce dernier toutes les terres de la région du Kokonor (de l'actuel lac Qinghai).
 Le traité de paix sino-tibétain de 822 est un traité de paix signé en 822 entre l'empereur du Tibet Tri Ralpachen et l'empereur de Chine de la dynastie Tang, Tang Muzong.
 La guerre sino-tibétaine est une guerre qui opposa de 1930 à 1933 l'armée tibétaine de Thubten Gyatso, le  dalaï-lama, et la clique du Sichuan, dirigée par Liu Wenhui et soutenue par le Kuomintang. Elle eut pour objet le contrôle du Xikang.
 L'accord (ou traité) sino-tibétain de 1951 est un traité conclu entre la république populaire de Chine et des délégués de Tenzin Gyatso,  dalaï-lama : le Tibet, qui connaissait depuis 1912 une indépendance de fait, retourne sous la souveraineté chinoise.

Notes et références 

Histoire de la Chine
Histoire du Tibet
Langue en Chine
Langue dans la région autonome du Tibet